Centígrado puede referirse a:

 Grado centígrado, centígrado o grado centesimal es una medida angular.
 Grado centígrado, nombre anterior de la unidad termométrica grado Celsius.
Grados centígrados: En Latinoamérica existe un uso arraigado por la costumbre donde se confunde la escala que es centesimal y por tanto se incurre en el error de considerar los grados Celsius; como grados centígrados.